„Ekrany” – polskie czasopismo o tematyce filmowej (wyd. 2011–)
 „Ekrany” – piosenka (wyk. Natalia Nykiel; 2015)